Блешня́ — штучна риболовна наживка для ловлі хижої риби
 Бле́шня — село в Україні, у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області